Кустанайський провулок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Костанай в Казахстані.

 Костанайський провулок — провулок у місті Київ.
 Кустанайський провулок — провулок у місті Одеса.
 Кустанайський провулок — провулок у місті Харків.

Провулки